Conseil national () bezeichnet das Parlament folgender Staaten:
 Monaco, siehe Conseil National
 Schweiz, siehe Nationalrat (Schweiz)